Маскефа () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 17,12 км². Население — 8295 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 46 км.

Покровителем города считается святая Магдалена.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Masquefa
 
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Mapa de Masquefa en Google Maps
 Actualidad y entidades de Masquefa

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны